Ferdinando Carulli musicista
Ombretta Fumagalli Carulli deputato, sottosegretario e docente universitario